

Economia 
 Cavaliere bianco – tecnica della finanza

Letteratura 
 Cavaliere Bianco (White Knight) – personaggio di Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò
 Il Cavaliere Bianco (The White Rider) – uno dei nomi di Gandalf, personaggio dei romanzi di John Ronald Reuel Tolkien

Persone 
 János Hunyadi, soprannominato Cavaliere Bianco – condottiero e politico ungherese

Politica
Cavalieri bianchi del Ku Klux Klan - una frangia moderna dell'organizzazione razzista statunitense KKK, in passato guidata dai neonazisti David Duke e Don Black